Il trattato di Königsberg può riferirsi al:
trattato di Königsberg (1384), che stabilì l'alleanza tra Vitoldo di Lituania e i Cavalieri teutonici;
trattato di Königsberg (1390), che garantì il sostegno dei samogiti a Vitoldo;
trattato di Königsberg (1656), che stabilì l'alleanza tra Carlo X Gustavo di Svezia e Federico Guglielmo I di Brandeburgo.